

Aziende 
 Gosen – azienda giapponese di equipaggiamento sportivo

Geografia 
 Gosen – città giapponese
 Gösen – comune della Turingia, in Germania
 Gosen-Neu Zittau – comune del Brandeburgo, in Germania
 Gosen – regione dell'Egitto in cui secondo la Bibbia dimorarono i figli di Israele

Persone 
 Don Gosen – politico statunitense
 Dorothea Gosen – poetessa sudafricana
 Gerhard Gosen – judoka olandese
 Justquinus von Gosen – avvocato e politico tedesco
 Markus von Gosen – fumettista, grafico e pittore tedesco
 Theodor von Gosen – scultore tedesco

Pagine correlate 
Gossen